Făcăi se poate referi la:
 Făcăi, Dolj
 Făcăi, Vâlcea